Рихард Зедник (; ) — словацкий хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 1994 года выбран в 10 раунде под общим 249 номером командой «Вашингтон Кэпиталз». 13 марта 2001 года обменян в «Монреаль Канадиенс». 12 июня 2006 года обменян в «Вашингтон Кэпиталз». 26 февраля 2007 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

Форварду «Флориды» Рихарду Зеднику 10 февраля 2008 года распороли сонную артерию в игровом эпизоде матча с «Баффало Сейбрз».

30 апреля 2009 года Зедник подписал двухлетний контракт с ярославским «Локомотивом».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95  Portland Winter Hawks       WHL    65   35   51   86   89   9   5   5  10  20
1995-96  Portland Winter Hawks       WHL    61   44   37   81  154   7   8   4  12  23
1995-96  Portland Pirates            AHL     1    1    1    2    0  21   4   5   9  26
1995-96  Washington Capitals         NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1996-97  Portland Pirates            AHL    56   15   20   35   70   5   1   0   1   6
1996-97  Washington Capitals         NHL    11    2    1    3    4  --  --  --  --  --
1997-98  Washington Capitals         NHL    65   17    9   26   28  17   7   3  10  16
1998-99  Washington Capitals         NHL    49    9    8   17   50  --  --  --  --  --
1999-00  Banska Bystrica             Slova   1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1999-00  Washington Capitals         NHL    69   19   16   35   54   5   0   0   0   5
2000-01  Washington Capitals         NHL    62   16   19   35   61  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    12    3    6    9   10  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    82   22   22   44   59   4   4   4   8   6
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    80   31   19   50   79  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    81   26   24   50   63  11   3   3   6   2
2004-05  Zvolen HKm                  Slova  36   15   19   34   56  17   9  10  19  12
2005-06  Montreal Canadiens          NHL    67   16   14   30   48   6   2   0   2   4
2006-07  Washington Capitals         NHL    32    6   12   18   16  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    10    1    2    3    2   5   0   0   0   8
2007-08  Florida Panthers            NHL    54   15   11   26   43  --  --  --  --  --
2008-09  Florida Panthers            NHL    70   17   16   33   46  --  --  --  --  --
2009-10  Lokomotiv Yaroslavl         KHL    37    6   12   18   56  17   3   5   8  22
2010-11  Banska Bystrica             Slova   2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2010-11  AIK	                     SHL    18    2    3    5   12   3   1   1   2   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        745  199  179  378  563  48  16  10  26  41

Ссылки 
 
 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК АИК
Хоккейные тренеры Словакии
Тренеры ХК «Банска-Бистрица»
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»